Der Gaz de France Budapest Grand Prix 2007 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Budapest. Es war als Turnier der Tier III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 23. bis 29. April 2007 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Gisela Dulko und Sorana Cîrstea, das Dulko mit 6:72, 6:2 und 6:2 gewann. Im Doppel gewann die Paarung Ágnes Szávay / Vladimíra Uhlířová gegen Martina Müller / Gabriela Navrátilová mit 7:5 und 6:2.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Budapest